Heiniger ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Heiniger (* 1963), Schweizer Eishockeyspieler
 André Heiniger (1921–2000), Schweizer Manager, Vater von Patrick Heiniger
 Christoph Heiniger (* 1987), Schweizer Badmintonspieler
 Claude Heiniger (* um 1955), Schweizer Badmintonspieler
 Ernst A. Heiniger (1909–1993), Schweizer Fotograf und Filmemacher
 Johann Ulrich Heiniger (auch Hans-Ulrich Heiniger, genannt Vater Heiniger; 1808–1892), Stadtmissionar in Bern
 Markus Heiniger (* 1954), Schweizer Historiker und Journalist
 Patrick Heiniger (1950–2013), Schweizer Manager, Sohn von André Heiniger
 Roland Heiniger (* um 1950), Schweizer Badmintonspieler
 Stephan Heiniger (* 1979), Schweizer Filmemacher
 Susanna Daepp-Heiniger (* 1938), Schweizer Politikerin (SVP)
 Thomas Heiniger (* 1957), Schweizer Politiker (FDP) und Rechtsanwalt
 Thomas Heiniger (Badminton) (* 1990), Schweizer Badmintonspieler
 Tinu Heiniger (* 1946), Schweizer Liedermacher und Mundart-Sänger
 Ueli Heiniger (* 1944), Schweizer Fernsehjournalist und -moderator
 Wolfgang Heiniger (* 1964), Schweizer Komponist und Hochschullehrer